Lunding ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Mathiesen Lunding (1899–1984), dänischer Offizier, Geheimdienstmitarbeiter und Olympiateilnehmer
 Kasper Lunding (* 1999), dänischer Fußballspieler